Estadio Miguel Grau peut faire référence à :
 l'Estadio Miguel Grau (Callao) de Callao, construit en 1996 ;
 l'Estadio Miguel Grau (Piura) de Piura, construit en 1958.